Сугоняко:
 Сугоняко, Александр Анатольевич (род. 1953) — украинский политический деятель.
 Сугоняко, Александр Леонидович (род. 1958) — украинский политический деятель.